A competição até 73 kg masculino do judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada em 8 de agosto na Arena Carioca 2.

Calendário

Medalhistas

O japonês Shohei Ono sagrou-se campeão olímpico com a vitória, na final, sobre o azeri Rustam Orujov. Nas disputas pelo bronze levaram a melhor Lasha Shavdatuashvili (Geórgia) e Dirk Van Tichelt, da Bélgica.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Finais

Repescagem

Classificatórias

Seção A

Seção B

Seção C

Seção D 

73 kg masculino